Первый официальный чемпионат Эстонии по шахматам прошёл в 1923 году в Таллине. 

{| class="sortable wikitable"
! # !! Год !! Город !! Победитель !! Победительница
|- 
| 1 ||1923 ||Таллин ||Пауль Ринне
|-
| 2 ||1925 ||Таллин ||Йоханнес Тюрн		
|-
| 3 ||1930 ||Таллин ||Владас Микенас	
|-
| 4 ||1932 ||Таллин ||Лехо Лаурентиус	
|-
| 5 ||1933 ||Таллин ||Гуннар Фридеман	
|-
| 6 ||1934 ||Таллин ||Ильмар Рауд		
|-
| 7 ||1935 ||Таллин ||Пауль Керес		
|-
| 8 ||1936 ||Таллин ||Пауль Шмидт	
|-
| 9 ||1937 ||Таллин ||Пауль Шмидт	
|-
| 10 ||1939 ||Таллин ||Ильмар Рауд		
|-
| 11 ||1941 ||Таллин ||Йоханнес Тюрн	
|-
| 12 ||1942 ||Таллин ||Пауль Керес		
|-
| 13 ||1943 ||Таллин ||Пауль Керес			
|-
| 14 ||1944 ||Вильянди ||Йоханнес Тюрн, Аугуст Эллер	
|-
| 15 ||1945 ||Таллин ||Пауль Керес ||Сальме Роотаре	
|-
| 16 ||1946 ||Таллин ||Рауль Рентер ||-	 
|-
| 17 ||1947 ||Таллин ||Юри Рандвийр ||-	 
|-
| 18 ||1948 ||Таллин ||Александр Арулайд ||Сальме Роотаре	 
|-
| 19 ||1949 ||Пярну ||Юри Рандвийр, Рауль Рентер ||Сальме Роотаре	
|-
| 20 ||1950 ||Таллин ||Юри Рандвийр||Сальме Роотаре	
|-
| 21 ||1951 ||Таллин ||Иво Ней||Хелью Рооза	 
|-
| 22 ||1952 ||Тарту ||Иво Ней||Мария Орав	 
|-
| 23 ||1953 ||Тарту ||Пауль Керес||Урве Куре	 
|-
| 24 ||1954 ||Таллин ||Юри Рандвийр||Сальме Роотаре 
|-
| 25 ||1955 ||Таллин ||Александр Арулайд||Айно Кукк 
|-
| 26 ||1956 ||Тарту ||Иво Ней||Сальме Роотаре	 
|-
| 27 ||1957 ||Тарту ||Питксаар Калю||Сальме Роотаре 
|-
| 28 ||1958 ||Таллин ||Гуннар Ууси||Урве Куре	 
|-
| 29 ||1959 ||Тарту ||Гуннар Ууси|| Мария Орав 	
|-
| 30 ||1960 ||Вильянди ||Иво Ней||Сальме Роотаре 
|-
| 31 ||1961 ||Таллин ||Иво Ней ||Маая Раннику
|-
| 32 ||1962 ||Тарту ||Иво Ней||Сальме Роотаре 
|-
| 33 ||1963 ||Таллин ||Гуннар Ууси ||Маая Раннику 
|-
| 34 ||1964 ||Таллин ||Александр Арулайд||Сальме Роотаре 
|-
| 35 ||1965 ||Тарту ||Рейн Этрук||Урве Куре 
|-
| 36 ||1966 ||Вильянди ||Гуннар Ууси||Сальме Роотаре 
|-
| 37 ||1967 ||Таллин ||Луйк Хельмут ||Маая Раннику 
|-
| 38 ||1968 ||Тарту ||Арне Хермлин ||Мари Кинсиго (вне конкурса) 
|-
| 39 ||1969 ||Таллин ||Рейн Этрук ||Сальме Роотаре 
|-
| 40 ||1970 ||Тарту ||Хиллар Кярнер ||Сальме Роотаре
|-
| 41 ||1971 ||Таллин ||Иво Ней ||Сальме Роотаре 
|-
| 42 ||1972 ||Тарту ||Андрес Вооремаа ||Сальме Роотаре 
|-
| 43 ||1973 ||Таллин ||Андрес Вооремаа, Рейн Этрук ||Маая Раннику
|-
| 44 ||1974 ||Тарту ||Иво Ней ||Мари Кинсиго (вне конкурса) 
|-
| 45 ||1975 ||Пярну ||Хиллар Кярнер ||Лейли Пярнпуу 
|-
| 46 ||1976 ||Хаапсалу ||Вальтер Хеуэр ||Мари Кинсиго (вне конкурса) 
|-
| 47 ||1977 ||Вильянди ||Хиллар Кярнер ||Татьяна Фомина 
|-
| 48 ||1978 ||Таллин ||Борис Рытов ||Татьяна Фомина 
|-
| 49 ||1979 ||Тарту ||Гуннар Ууси ||Лейли Пярнпуу 
|-
| 50 ||1980 ||Таллин ||Гуннар Ууси ||Лейли Пярнпуу 
|-
| 51 ||1981 ||Хаапсалу ||Яан Лудольф ||Маая Раннику
|-
| 52 ||1982 ||Таллин || Лембит Олль ||Маая Раннику
|-
| 53 ||1983 ||Пярну ||Александр Вейнгольд, Хиллар Кярнер||Татьяна Фомина 
|-
| 54 ||1984 ||Таллин ||Хиллар Кярнер ||Маая Раннику
|-
| 55 ||1985 ||Таллин ||Хиллар Кярнер ||Светлана Зайнетдинова 
|-
| 56 ||1986 ||Тарту ||Яан Эльвест ||Лейли Пярнпуу 
|-
| 57 ||1987 ||Хаапсалу ||Хиллар Кярнер ||Маая Раннику
|-
| 58 ||1988 ||Таллин ||Калле Кийк ||Маая Раннику
|-
| 59 ||1989 ||Таллин ||Олав Сепп ||Татьяна Фомина 
|-
| 60 ||1990 ||Таллин ||Мати Ней ||Лейли Пярнпуу
|-
| 61 ||1991 ||Таллин ||Олав Сепп ||Маая Раннику
|-
| 62 ||1992 ||Таллин ||Олав Сепп ||Татьяна Фомина 
|-
| 63 ||1993 ||Таллин ||Олав Сепп ||Туулики Лаэссон 
|-
| 64 ||1994 ||Таллин ||Олав Сепп ||Моника Цыганова 
|-
| 65 ||1995 ||Таллин ||Олав Сепп ||Моника Цыганова 
|-
| 66 ||1996 ||Таллин ||Сергей Зюкин ||Туулики Лаэссон 
|-
| 67 ||1997 ||Таллин ||Роман Сергеев ||Моника Цыганова 
|-
| 68 ||1998 ||Таллин ||Тарво Сееман ||Татьяна Фомина 
|-
| 69 ||1999 ||Таллин ||Кайдо Кюлаотс ||Моника Цыганова
|-
| 70 ||2000 ||Таллин ||Михаил Рычагов ||Виктория Башките (вне конкурса) 
|-
| 71 ||2001 ||Пюхаярве ||Кайдо Кюлаотс ||Моника Цыганова 
|-
| 72 ||2002 ||Килинги-Нымме ||Кайдо Кюлаотс ||Татьяна Фомина 
|-
| 73 ||2003 ||Таллин ||Кайдо Кюлаотс ||Татьяна Фомина 
|-
| 74 ||2004 ||Таллин ||Меэлис Канеп ||Моника Цыганова 
|-
| 75 ||2005 ||Таллин ||Меэлис Канеп ||Моника Цыганова
|-
| 76 ||2006 ||Таллин ||Тарво Сееман ||Валерия Гансвинд
|-
| 77 ||2007 ||Таллин ||Меэлис Канеп ||Моника Цыганова
|-
| 78 ||2008 ||Таллин ||Кайдо Кюлаотс ||Моника Цыганова
|-
| 79 ||2009 ||Раквере ||Кайдо Кюлаотс ||Валерия Гансвинд
|-
| 80 ||2010 ||Тарту ||Кайдо Кюлаотс ||Туули Вахтра
|-
| 81 ||2011 ||Таллин ||Павел Воробьев ||Регина Нарва
|-
| 82 ||2012 ||Таллин ||Марк Лапидус ||Татьяна Фомина
|-
| 83 ||2013 ||Таллин ||Оттомар Ладва ||Татьяна Фомина
|-
| 84 ||2014 ||Таллин ||Кайдо Кюлаотс ||Май Нарва
|-
| 85 ||2015 ||Таллин ||Оттомар Ладва ||Маргарет Олде
|-
| 86 ||2016 ||Таллин ||Оттомар Ладва ||Май Нарва
|-
| 87 ||2017 ||Таллин ||Илья Сирош ||Май Нарва
|-
| 88 ||2018 ||Таллин ||Оттомар Ладва ||Маргарет Олде
|-
| 89 ||2019 ||Таллин ||Александр Володин ||София Блохин
|-
| 90 ||2020 ||Таллин ||Кайдо Кюлаотс ||Май Нарва
|-
| 91 ||2021 ||Таллин ||Александр Володин ||Анастасия Синицына
|-
| 92 ||2022 ||Таллин ||Александр Володин ||Анастасия Синицына
|}

Многократные чемпионы 

{| class="sortable wikitable"
! # !! Чемпион !! Кол-во раз !! Годы
|- 
| 1 ||Кайдо Кюлаотс ||9 ||1999, 2001-03, 2008-10, 2014, 2020
|- 
| 2 ||Иво Ней ||8 ||1951-52, 1956, 1960-62, 1971, 1974
|- 
| 3 ||Хиллар Кярнер ||7 ||1970, 1975, 1977, 1983-85, 1987
|- 
| 4 ||Гуннар Ууси ||6 ||1958-59, 1963, 1966, 1979-80
|- 
| 5 ||Олав Сепп ||6 ||1989, 1991-95
|- 
| 6 ||Пауль Керес ||5 ||1935, 1942-43, 1945, 1953
|- 
| 7 ||Юри Рандвийр ||4 ||1947, 1949-50, 1954
|- 
| 8 ||Оттомар Ладва ||4 ||2013, 2015-16, 2018
|- 
| 9 ||Йоханнес Тюрн ||3 ||1925, 1941, 1944
|- 
| 10 ||Александр Арулайд||3 ||1948, 1955, 1964
|- 
| 11 ||Рейн Этрук ||3 ||1965, 1969, 1973
|- 
| 12 ||Меэлис Канеп ||3 ||2004-05, 2007
|- 
| 13 ||Александр Володин ||3 ||2019, 2021, 2022
|- 
| 14 ||Ильмар Рауд ||2 ||1934, 1939
|- 
| 15 ||Пауль Шмидт ||2 ||1936-37
|- 
| 16 ||Рауль Рентер ||2 ||1946, 1949
|- 
| 17 ||Андрес Вооремаа ||2 ||1972-73
|- 
| 18 ||Тарво Сееман ||2 ||1998, 2006
|}

{| class="sortable wikitable"
! # !! Чемпионка !! Кол-во раз !! Годы
|- 
| 1 ||Сальме Роотаре ||15 ||1945, 1948-50, 1954, 1956-57, 1960, 1962, 1964, 1966, 1969-72
|- 
| 2 ||Маая Раннику ||10 ||1961, 1963, 1967, 1973, 1981-82, 1984, 1987-88, 1991
|- 
| 3 ||Татьяна Фомина ||10 ||1977-78, 1983, 1989, 1992, 1998, 2002-03, 2012-13
|- 
| 4 ||Моника Цыганова ||9 ||1994-95, 1997, 1999, 2001, 2004-05, 2007-08
|- 
| 5 ||Лейли Пярнпуу ||5 ||1975, 1979-80, 1986, 1990
|- 
| 6 ||Май Нарва ||4 ||2014, 2016-17, 2020
|- 
| 7 ||Урве Куре ||3 ||1953, 1958, 1965
|- 
| 8 ||Мари Кинсиго (вне конкурса) ||3 ||1968, 1974, 1976
|- 
| 9 ||Мария Орав ||2 ||1952, 1959
|- 
| 10 ||Туулики Лаэссон ||2 ||1993, 1996
|- 
| 11 ||Валерия Гансвинд ||2 ||2006, 2009
|- 
| 12 ||Маргарет Олде ||2 ||2015, 2018
|- 
| 13 ||Анастасия Синицына ||2 ||2021, 2022
|}

Ссылки 

 (establishment and results from 1905 through 1910)
Чемпионы Эстонии с 1923 по 2005 годы

Эстония
Шахматные турниры в Эстонии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1923 года